Ветланда (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ветланда — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.